Taka kan betrekking hebben op:

Taka (atol), atol van de Marshalleilandengroep in de Stille Oceaan;
Taka (boot), een traditionele smalle boot, typisch voor de Turkse kust van de Zwarte Zee;
Taka (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen;
Bengalese taka, de munteenheid van Bangladesh;
District Taka, een district in de Hyogo prefectuur in Japan;
Taka (Hyogo), een gemeente in de Hyogo prefectuur in Japan.